Osoby noszące nazwisko Bähr/Baehr:
 George Bähr (1666–1738) – niemiecki architekt
 Olgierd Baehr (ur. 1927) – polski prawnik i działacz katolicki
 Wacław Baehr (1873–1939) – polski biolog

Inne terminy 
 (26821) Baehr (1988 FM1) – planetoida